Angelica paniculata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Angelica paniculata ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
paniculata